Umatilla (grup humà), tribu de parla shahaptiana com els walla walla
 Llengua umatilla, varietat del sahaptin meridional, part de la subfamília sahaptiana del grup de les penutianes de l'Altiplà
 Tribus Confederades de la Reserva índia Umatilla, confederació reconeguda pel govern federal de les tribus cayuses, umatilla i walla walla de parla sahaptin que habitaren a l'altiplà del riu Columbia
 Toponímia:
 Umatilla (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Umatilla (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Reserva índia Umatilla, reserva índia a l'est d'Oregon als Estats Units 
 Comtat d'Umatilla, divisió administrativa d'Oregon
 Miscel·lània: Rhinichthys umatilla, espècie de peix de la família dels ciprínids